Анна Берта Лепе (1934—2012) — мексиканська акторка.
 Дієго де Лепе (1460—1515) — іспанський мореплавець і конкістадор.
 Маріо Лепе (* 1965) — чилійський футболіст і тренер.
 Уго Лепе (1934—1991) — чилійський футболіст, що грав на позиції захисника. Дворазовий чемпіон Чилі.

 Лепе — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, провінція Уельва.
іспанські прізвища